Dieser Artikel enthält die Kader der 16 Nationalmannschaften bei der Copa América 2019 in Brasilien. Die Spiele mit statistischen Details beinhaltet der Artikel Copa América 2019/Spiele.

Gruppe A

Bolivien 

Trainer:

Brasilien 

Trainer:  Tite

Peru 

Trainer:

Venezuela 

Trainer:

Gruppe B

Argentinien 

Trainer:

Katar 

Trainer:

Kolumbien 

Trainer:

Paraguay 

Trainer:

Gruppe C

Chile 

Trainer:

Ecuador 

Trainer:

Japan 

Trainer:

Uruguay 

Trainer:

Weblinks 
 Kader auf der Offiziellen Website des Turniers (englisch)

Kader 2019
Kaderliste